Domnești, comune del distretto di Argeș
Domnești, comune del distretto di Ilfov